Ґміна Дембовець може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Дембовець (Сілезьке воєводство) — сільська ґміна у Сілезькому воєводстві
 Ґміна Дембовець (Підкарпатське воєводство) — сільська ґміна у Підкарпатському воєводстві